Swinford kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Swinford,

Irland 

 Swinford, Irland, Connacht, Maigh Eo,

Storbritannien 

 Swinford, Leicestershire, England, 
 Swinford, Oxfordshire – en ort i Oxfordshire, England

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar